Funny Face peut faire référence à :
Funny Face, un court-métrage de Charles Lamont sorti en 1927;
Funny Face, comédie musicale de George et Ira Gershwin, créée à Broadway en 1927, avec Adele et Fred Astaire ;
Funny Face, titre original d'un film musical américain réalisé par Stanley Donen en 1957, dont le titre français est Drôle de frimousse, avec Fred Astaire et Audrey Hepburn, empruntant à cette comédie musicale son titre et quatre songs, mais ayant un sujet complètement différent ;
Funny Face, une série télévisée américaine créée en 1971.